O Yothatikan Football Club foi um clube de futebol com sede em Vientiane, Laos. A equipe competia no Campeonato Laosiano de Futebol, onde conquistou 4 títulos, incluindo um tricampeonato entre as edições de 2002 e 2004.

História 
O clube foi fundado em 1997 e dissolvido em 2015.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Laos
Clubes de futebol fundados em 1997
Clubes de futebol extintos do Laos